Староста, подстароста — название различных руководящих должностей в славянских языках:
 Губной староста — судья по разбойным делам в XVI веке в Московском государстве.
 Земской староста — представитель княжеской администрации в Древней Руси.
 Сельский староста — выборный руководитель сельского общества в Российской империи XVIII—XX веков.
 Городской староста — избираемый коллегией выборщиков глава города с упрощённым городским управлением в Российской империи конца XIX — начала XX веков.
 Церковный староста — управляющий приходской церкви в Российской империи XVII—XX веков, избираемый из числа прихожан.
 Староста поветовый в Великом княжестве Литовском — должностное лицо местного самоуправления Великого княжества Литовского.
 Староста (Польша) — выборное должностное лицо, возглавляющее повят, действовавшее в различных вариантах польского административного устройства.
  (Старейшины) — назначаемое должностное лицо, возглавляющее староство, действующее в литовском административном устройстве.
  — выборное должностное лицо, возглавляющее староство, действующее в эстонском административном устройстве.
  — назначаемое должностное лицо местного самоуправления, возглавляющее село, посёлок или город, входящие в состав общины.
 Староста класса — ученик, избранный или назначенный ответственным за ведение классных дел в советских и постсоветских школах.
 Староста студенческой группы — избранный студент, являющийся формальным главой группы и выполняющий некоторые административные функции в советских, постсоветских и польских учреждениях среднего специального и высшего образования.

Фамилия 
 Староста, Иржи (1923 или 1924 — 2012) — чехословацкий футболист и тренер.
 Староста, Манфред (род. 1941) — нижнелужицкий филолог, сорабист и переводчик.
 Староста, Томаш (род. 1981) — словацкий хоккеист.
 Староста, Ярослав (род. 1937) — чехословацкий гребец.

Другое 
 Всесоюзный староста
 Староство

Старость